Labrocerus är ett släkte av skalbaggar. Labrocerus ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängrar
Labrocerus